kabat – narzędzie karania skazańców

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kabat – część miasta Solec Kujawski
 Kabat – przysiółek wsi Przyłubie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Solec Kujawski
 Kabat – osada w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło

Inne 
 Kabat – polski biegacz długodystansowy

Zobacz też 
 Kabaty